Afflerbach ist der Familienname folgender Personen: 

 Beatrice Afflerbach (Beatrice Afflerbach-Hefti; 1920–2003), Schweizer Grafikdesignerin
 Ferdi Afflerbach (1922–2005), Schweizer Grafiker und Künstler
 Holger Afflerbach (* 1960), deutscher Historiker 
 Horst Afflerbach (* 1953), deutscher Theologe und Autor  
 Lore Ilse Afflerbach, Geburtsname von Lore Jackstädt (1924–2019), deutsche Unternehmerwitwe und Mäzenin